Hushan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hushan Zhen (köping i Kina), Liaoning, 
 Hushan (köping  i Kina, Shandong), 
 Hushan (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar